Garbiñe Muguruza era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Lesja Curenko.

In finale Kiki Bertens ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 2-6, 7-66, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (finale)
  Caroline Wozniacki (secondo turno, ritirata)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Petra Kvitová (semifinale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)

 Julia Görges (primo turno, ritirata)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Dar'ja Kasatkina (primo turno)
 Madison Keys (quarti di finale)
 Venus Williams (ritirata)
 Elise Mertens (quarti di finale)
 Ashleigh Barty (terzo turno)
 Naomi Ōsaka (primo turno)

Wildcard 

  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Markéta Vondroušová (primo turno)

Qualificate 

  Alizé Cornet (secondo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Viktória Kužmová (secondo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Tatjana Maria (secondo turno)

<li> Varvara Lepchenko (primo turno)
<li> Allie Kiick (primo turno)
<li> Kaia Kanepi (secondo turno)
<li> Rebecca Peterson (secondo turno)
<li> Petra Martić (secondo turno)
<li> Ajla Tomljanović (secondo turno)

Lucky loser 
  Camila Giorgi (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2018